Amiga 1200 — наиболее популярный из «домашних» ПК 3-го поколения Commodore, был выпущен в октябре 1992 года. Этот компьютер создавался на базе чипсета AGA, позволяющего отображать 262 144 цвета на экран (из палитры 16 777 216 цветов) и поставлялся с AmigaOS 3.0.

Первоначально, Amiga 1200 продавалась по цене £399 в Великобритании и $599 в США. Материнская плата, дисковод, клавиатура в Amiga 1200 (также как и в Amiga 500) объединены в одном корпусе, в котором также предусмотрено место (в отличие от Amiga 500) для одного 2,5" винчестера.

Основным конкурентом 32-битной Amiga 1200 считался Atari Falcon (32 бита), но фактически Amiga 1200 составила конкуренцию распространившемуся вследствие массы рекламных кампаний IBM PC (типичный 16-битный PC имел 256 или 16 цветный экран VGA, 1-битный speaker/8-битный Sound Blaster, Windows 3.0 / OS/2 и стоил в такой конфигурации около $1000). Конкурентом № 2 оказались 16-битные приставки. Корпорация Commodore полагала основной проблемой вытеснения приставок с рынка сложность работы с ПК для неподготовленного пользователя. Поэтому в июне 1993 года Commodore выбрасывает на рынок новую модель Amiga CD32, представляющую собой практически Amiga 1200, но в «приставочном» формате.

Будущее выглядело совершенно безоблачным для Amiga 1200, но из-за ряда непростительных ошибок менеджмента, корпорация Commodore обанкротилась, несмотря на колоссальный, казалось бы, доход от успешных продаж рентабельных и рыночных Amiga 1200 и Amiga CD32. После банкротства Commodore, компьютеры Amiga 1200 практически исчезли с рынка, пока их производство не было возобновлено компанией ESCOM.

К моменту банкротства корпорации Commodore персональные компьютеры Amiga являлись самыми продаваемыми в мире. После падения железного занавеса масса Amiga 500, Amiga 500+ и Amiga 1200 было ввезено в Россию и страны бывшего СССР. Вследствие этого, даже в России сформировалось сообщество пользователей (существующее до сих пор) и насчитывавшее к 1995-96 годам более 50 000 человек.

Amiga 1200, возобновлённое производство которой ESCOM начали в 1995 году, незначительно отличалась от первоначального варианта Commodore, но вызвала массовое недовольство, так как продавалась по цене £399 (что на целых £150 дороже чем за год до этого). Многие потенциальные пользователи готовые платить £250, не могли позволить себе настолько дорогой компьютер. Было очевидным что компания ESCOM может только производить Amiga пользуясь доставшейся ей собственностью Commodore, но не развивать платформу. В то же самое время, компания ESCOM не могла позволить себе снижение цен, даже с учётом перспективы. Предлагалось два варианта поставки: Amiga Magic и Amiga Surfer.

«Новой» Amiga 1200 не коснулась оптимизация форм-фактора (как это было с Amiga 600) так как сама компания ESCOM к моменту покупки собственности Commodore находилась в тяжёлом финансовом положении. Нараставшие проблемы (одной из них была выявленная несовместимость устанавливаемых дисководов с дисководами Commodore Amiga) в середине 1996 года привели к банкротству компании ESCOM. Также, по всей видимости ESCOM не смогли рассчитать рынок. Поэтому Amiga 1200 произведённые до 1996 года, продаются и сегодня (хотя самих ESCOM давно уже нет).

Основные характеристики 

 Процессор Motorola MC68EC020
 предустановлен с частотой 14 МГц
 расширяется CPU-картами или акселераторами, через Trapdoor
 Audio (чип Paula)
 4-канальный стерео-звук
 14 бит (8 бит звука и 6 бит громкости)
 28 кГц (частота дискретизации)
 70 дб (соотношение сигнал/шум)
 Чипсет: AGA, с развитой графической архитектурой
 видеорежимы от 320×200 до 1280×512 (и больше с Overscan), включая 800×600 (при подключении VGA монитора)
 поддержка видеорежимов NTSC, PAL и VGA
 палитра до 16,8 миллионов цветов (16 777 216)
 варьируемая пользователем от 2 до 262 144 цветов глубина экрана
 варьируемая пользователем развёртка экрана, в пределах 15—31 кГц (для горизонтальной), 50—72 Гц (для вертикальной)
 Накопители
 Встроенный 3,5" дисковод 880 Кб
 Встроенный 2,5" винчестер 40 Мб (опционально)
 Внешние разъёмы
 Аналоговый ВЧ видео-выход
 Аналоговый композитный видео-выход
 Аналоговый видео-выход RGB (15 кГц)
 «Тюльпаны» RCA стерео звук
 2 Game-порта (джойстик/мышь)
 Последовательный порт RS-232 (DB25)
 Параллельный порт Centronics (DB25)
 Порт для подключения внешнего дисковода
 Внутренние разъёмы
 Шина расширения PCMCIA 2.0
 150-пиновая шина расширения Trapdoor
 IDE-разъём для подключения 2,5" винчестера, либо для подключения 3,5" винчестера (при использовании специального переходника) или CD/DVD привода (всего до 4-х устройств на IDE шлейфе)

См. также 
 Amiga 4000

Ссылки 
 Подробные фотографии и видео Amiga 1200 HD/40 а также G-Lock и Vidi Amiga
 Описание Commodore Amiga 1200 в Amiga History Guide 

Amiga
Домашние компьютеры
Появились в 1992 году в США